Ива́н Петро́вич Шабу́нин () — российский государственный деятель, глава администрации Волгоградской области (1991—1997).

Биография 
Родился 9 октября 1935 года в городе Новоаннинский Волгоградской области. Получил высшее образование в Волгоградском сельскохозяйственном институте. Окончил аспирантуру, имел учёную степень кандидата экономических наук. Окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС.

Трудовая деятельность 
Трудовая деятельность началась с работы зоотехником-селекционером в совхозе «Реконструкция», в колхозе им. А. А. Жданова Новоаннинского района Волгоградской области. В 1962 году назначен на должность начальника планово-экономического отдела Урюпинского районного производственного сельскохозяйственного управления. Уже в следующем году получил повышение по службе, став заведующим сектором экономики сельскохозяйственного отдела Волгоградского обкома КПСС, а затем начальником планово-экономического отдела Волгоградского областного управления сельского хозяйства.

С 1971 года — заместитель директора Волжского научно-исследовательского института орошаемого земледелия, а с 1972 — начальник производственного объединения совхозов. В 1975 году стал первым заместителем председателя Волгоградского облисполкома.

В 1985—1987 годах был председателем областной плановой комиссии, в 1987—1989 годах возглавлял информационно-вычислительный центр областного агропромышленного комитета. С 1989 года — директор Волгоградского областного государственно-кооперативного агропромышленного объединения.

Политическая деятельность 
В 1990 году избран народным депутатом РСФСР, входил в состав Комитета Верховного Совета РСФСР по вопросам экономической реформы и собственности. В 1990—1991 годах был председателем исполкома Волгоградского областного Совета.

19 сентября 1991 года назначен Главой Администрации Волгоградской области, пребывал на этом посту до 1996 года.

В декабре 1993 года был избран депутатом Совета Федерации, являлся членом Комитета по делам Содружества Независимых Государств. После реформы Совета Федерации в 1996 году вошёл в его состав как глава субъекта Федерации, став членом Комитета по аграрной политике

В 1996 году состоялись первые в истории Волгоградской области выборы Главы Администрации области, которые Шабунин проиграл Николаю Максюте.

В 1997 году был приглашен на должность первого заместителя председателя Исполнительного комитета СНГ в г. Минск, где проработал до 1999 года.

В 2003 году занял пост советника мэра г. Волгограда. Состоял в должности до момента смерти, 20 сентября 2006 года.

Смерть 
Шабунин Иван Петрович умер 20 сентября 2006 года после продолжительной болезни. Похоронен в Волгограде на кладбище Дзержинского района.

Память 
Ежегодно, в октябре, с 2010 года, в Волгограде проходит международная научно-практическая конференция «Альтернативы регионального развития», посвященная памяти И. П. Шабунина.

Семья 
 Супруга — Иветта Михайловна Гамазова (Шабунина) (1936—2013), доктор экономических наук. Похоронена рядом с мужем в Волгограде.
 Дочь — Шабунина Наталья Ивановна.
 Внук — Мачавариани Зураб Николаевич.

Награды 
Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени

Примечания

Ссылки 
 Иван Шабунин на сайте Совета Федерации

Члены Верховного совета России (1990—1993)
Депутаты Совета Федерации России (1993—1995)
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Почётные граждане Волгограда
Главы администрации Волгоградской области
Члены Совета Федерации России (1996—2000)
Выпускники Волгоградского аграрного университета
Председатели Волгоградского облисполкома
Выпускники Академии общественных наук при ЦК КПСС
Члены Совета Федерации России от Волгоградской области
Члены КПСС
Члены партии «Наш дом — Россия»
Похороненные в Волгограде